La III Coppa asiatica di pallavolo maschile si è giocata dal 1º al 7 settembre 2012 a Vinh Phuc, in Vietnam. Al torneo hanno partecipato 8 squadre nazionali asiatiche e oceaniane e la vittoria finale è andata per la prima volta alla Cina.

Squadre partecipanti

Formazioni

Gironi

Prima fase

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Fase finale

Finali 1º e 3º posto

Risultati

Finali 5º e 7º posto

Risultati

Podio

Campione
Cina(Primo titolo)

Secondo posto
Iran

Terzo posto
Giappone

Classifica finale

Premi individuali

Note

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2012
Coppa asiatica di pallavolo maschile